Ши Лан:
 Ши Лан (1621–1696) — китайский флотоводец, завоевавший Тайвань для Цинской империи.
 Авианосец Китая, ранее известный как недостроенный авианесущий крейсер СССР Варяг (авианесущий крейсер).